Дал:

 Дал — индийское блюдо.
 Дал — сокращение размерности декалитр.
 Дал — одна из семи исторических областей Абхазии.

Персоналии 
 Дал, Арлин (1925—2021) — американская актриса, мать Лоренцо Ламаса.
 Дал, Джон (род. 1956) — американский режиссёр кино и телевидения, сценарист, наиболее известный своими работами в жанре неонуар.
 Дал, Кристал — канадская актриса.
 Дал, Сирил (1936—1982) — суринамский профсоюзный лидер.

Озёра 
 Дал — озеро в Джамму и Кашмире.
 Дал — озеро в Химачал-Прадеше.

См. также 
 Даль